Il doppio del torneo di tennis Kish Island Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomas Behrend e Rogier Wassen che hanno battuto in finale Adam Chadaj e Filip Urban 3-6, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Tomas Behrend /  Rogier Wassen (Campioni)
 Manuel Jorquera /  Łukasz Kubot (primo turno)

 Juan-Ignacio Cerda /  Jasper Smit (semifinali)
 Adam Chadaj /  Filip Urban (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kish Island Challenger 2004